Лёгкие крейсера́ ти́па «Ду́ка д’Ао́ста» — тип лёгких крейсеров итальянского флота времён Второй мировой войны. Построено два корабля: «Дука д’Аоста» (Emmanuele Filiberto Duca d’Aosta), «Эудженио ди Савойя» (Eugenio di Savoia). Являлись дальнейшим развитием лёгких крейсеров типа «Раймондо Монтекукколи». В военно-морской литературе классифицируются как тип «Кондоттьери D» (Condottieri D). Послужили прототипом для крейсеров типа «Киров».

Конструкция 
 В проект крейсеров были внесены изменения направленные на усиление защиты и улучшения мореходности.

Корпус 
Лёгкие крейсера типа «Дука д’Аоста» имели клёпанный корпус с полубаком, который переходил в надстройку на верхней палубе. В целом конструкция была аналогично первым двум сериям крейсеров. Носовая часть получила клиперские очертания с заметным развалом шпагоутов для улучшения мореходности. Полубак имел небольшой подъём к форштевню. Высота межпалубного пространства в середине корпуса составляло 2,25 м. В оконечностях за пределами МКО постепенно повышалось. У форштевня расстояние между 1-й средне и верхней достигало 2,7 м, а у ахтерштевня 2,6 м. Система набора была смешанной (средняя часть по продольной системе, оконечности — по поперечной). 21 водонепроницаемая поперечная переборка делила корпус на 22 отсека. Предполагалось, что корабли смогут выдерживать затопление любых двух смежных отсеков. Поперечная метацентрическая высота при нормальном водоизмещении составляла 1,52 м.

Главная энергетическая установка 
Энергетическая установка состояла из трёх котельных отделений, в которых размещалось шесть 4-коллекторных водотрубных котлов Yarrow с вертикальными пароперегревателями (производительность — по 80 т/ч давлением до 25 кг/см² и температурой до 350°С). В двух машинных отделениях были установлены два трёхкорпусных ГТЗА системы Parsons номинальной мощностью по 55 000 л. с. каждый при 250 об./мин у гребного вала. На корабле были два вспомогательных котла. Проектная скорость при нормальном водоизмещении составила 36,5 узла.
Реальная скорость крейсеров в море составляла около 34 узлов.

Электроэнергетическая установка включала четыре турбогенератора по 160 кВт, установленные попарно в носовом и кормовом машинных отделениях, и два дизель-генератора той же мощности, расположенные в носовом и кормовом отделениях ниже ватерлинии за пределами бронированной цитадели. В силовой электросети использовался постоянный ток напряжением 220 В. Запасы мазута составляли 1635 т, турбинного масла — 70 т, котельной воды — 253 т, питьевой — 59 т.

Вооружение 
Главный калибр корабля составляли четыре 152-мм двухорудийные артиллерийские установки, которые располагались линейно-возвышенно в носовой и кормовой частях корабля. Они отличались мощной баллистикой, имели раздельно-гильзовое заряжание с клиновым горизонтально-скользящим затвором. Боекомплект каждого орудия составлял по 250 выстрелов. Система управления огнём артиллерии главного калибра состояла из центрального автомата стрельбы в центральном артиллерийском посту, командно-дальномерного поста с визиром центральной наводки и двумя 5-метровыми стереодальномерами. Во второй и третьей башнях были дополнительные стереодальномеры с базой 7,2 м и башенные автоматы стрельбы, что давало возможность управлять огнём автономно.

Универсальный калибр был представлен тремя 100-мм спаренными палубными артустановками системы Минизини с боекомплектом 250 выстрелов на ствол (одна была в диаметральной плоскости). У этих установок были полуавтоматическое патронное заряжание и электрические привода наведения, однако по скорости наводки, скорострельности и эффективности этот универсальный калибр уже почти не отвечал требованиям в начале войны. Имелось две группы (правого и левого борта) морских приборов управления артиллерийским зенитным огнём с двумя зенитными автоматами стрельбы и двумя визирно-дальномерными постами с 3-метровыми стереодальномерами.

Малокалиберная зенитная артиллерия корабля располагала четырьмя 37-мм спаренными и восемь 20-мм одноствольными зенитными автоматами фирмы «Breda»: современными, но стрелявшими с наведением только от стандартных оптических и диоптрических прицельных устройств.

Торпедное вооружение было представлено двумя трёхтрубными 533-мм наводящимися торпедными аппаратами: всего было 12 торпед, 6 из которых были в аппаратах и ещё 6 на стеллажах поблизости на надстройке, без боевых зарядных устройств. В ходе войны, однако, от торпед моряки отказались, поскольку хранить их было весьма опасно, а надобность в них не была большой: освободившиеся веса использовались для хранения дополнительного боезапаса зенитных автоматов.

На кораблях были также два бомбомёта и два кормовых бомбосбрасывателя для противолодочных глубинных бомб. В перегруз крейсер принимал на минные дорожки верхней палубы мины заграждения (до 150 штук, в зависимости от образца). На шкафуте крейсера была поворотная катапульта, на которой хранилось два поплавковых гидросамолёта-биплана IMAM Ro.43.

Бронирование 
Броневая цитадель простиралась от 187 до 27 шпангоута (была принята обратная система отчёта шпангоутов, начиная от кормового перпендикуляра), формировалась 70-мм нижним и 20-мм верхним броневыми поясами, 35-мм продольной броневой переборкой (отстояла на 3,5 м от главного броневого пояса) и 20-мм броневой платформой, соединявшей их основания. Дополнительно устанавливались 50-мм носовой и кормовой траверзы, а также 30…35-мм главная броневая и 12…15-мм верхняя палуба и палуба полубака, что было толще чем на британских «Линдерах» и «Саутгемптонах».
Башни главного калибра защищались вертикальной 90-мм броней. Барбеты башен главного калибра выше верхней палубы прикрывались 70-мм броней, ниже уровня верхней палубы прикрывались 45-мм броней, ближе к погребам её толщина уменьшалась до 30 мм. Щиты универсальных 100-мм орудий имели 8-мм защиту. Боевая рубка имела 100-мм вертикальную броню, крыша — 30 мм. Комбинация пояса и отнесённой в глубь переборки обеспечивала хорошую защиту от снарядов с малым замедлением или оснащённых взрывателями мгновенного действия (первыми обычно снабжались полубронебойные снаряды, вторыми — фугасные). У «Condottieri» четвёртой серии вес брони достиг 1700 т или 22 % от стандартного водоизмещения, наконец количество перешло в качество — имелась приличная зона неуязвимости от 152-мм снарядов, хотя и отсутствовала таковая от 203-мм.

Служба 
«Дука д’Аоста» заложен 29 октября 1932 года. Спущен на воду 22 апреля 1934 года. Вошёл в строй 13 июля 1935 года. 6 февраля 1949 передан СССР по результатам раздела итальянского флота. Переименован в «Сталинград», затем в «Керчь» и входил в состав Черноморского флота пока не был исключен из списков 20 февраля 1959 года.

«Эудженио ди Савойя» заложен 6 июля 1933 года. Спущен на воду 16 июня 1935 г. Вошёл в строй 16 января 1936 года. Назван в честь Евгения Савойского. Передан в качестве репараций Греции в июле 1950 года, переименован «Элли II» и находился в составе ВМС Греции до 1973 года.

Оценка проекта 
Кондотьери серии D стали вершиной развития типа крейсеров для борьбы с французскими контроминоносцами. Крейсера серий C и D полностью соответствовали тем задачам для которых были созданы. Бронирование этой и предыдущей серий полностью отвечала задаче защиты от огня 138-мм орудий. Кучность орудий этих четырёх крейсеров, как показала сравнительная статистика боёв, была на уровне британцев.
Но для борьбы с британскими крейсерами горизонтальная защита была недостаточно надёжна, вертикальная у типа «Монтекукколи» сопоставима, а у типа «Аоста» превосходит близких по размеру британские «Линдеры» и «Фиджи», заметно превосходя их по % забронированной ватерлинии. Существуют взгляды основывающиеся на опыте войны в Тихом океане, например Девида Брауна, что вертикальная броня крейсерам вообще не нужна. Но в Средиземноморье было не так, потому что если Тихом океане основными были бронебойные снаряды, то здесь фугасные. Поскольку «Аосты» переползли в разряд 8000-тонников, то для своего водоизмещения были недостаточно вооружены. Но высокая скорость позволяла им перехватывать конвои, ставить наиболее ответственные минные заграждения. Своим активным применением и успехами кондотьеры C и D обязаны прежде всего своей высокой скоростью. Единственным явным недостатком являлось отсутствие у итальянцев артиллерийского радара.

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 
 
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1922—1945.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.
 M. J. Whitley. Cruisers of World War Two. An international encyclopedia. — London, Arms & Armour, 1995.

Лёгкие крейсера типа «Дюка д'Аоста»